Showtek — нидерландский диджейский дуэт, состоящий из братьев Ваутера и Шурда Янссенов. Являлся одним из наиболее влиятельных и известных в мире хардстайл-музыки. Кроме Showtek, Ваутер и Шурд работают и как участники сайд-проектов. Ваутер под именем Walt Jenssen выпускает техтранс с тяжелыми битами и вместе с Zany создал дуэт Southstylers. Другой его проект называется Duro — в нем Ваутер использует быстрые, отрывистые биты и грязный звук.

Биография 
Ваутер и Шурд выросли в музыкальной семье. Уже с детства было понятно, что жизнь их будет связана с музыкой. Достаточно рано они увлеклись танцевальной культурой и стали пытаться создавать что-то своё в этом направлении. Через 3 года таких экспериментов братья почувствовали, что достигли относительного профессионализма и выпустили свой первый релиз.

Через некоторое время они основали свой лейбл Dutch Master Works, на базе которого начали создавать и продвигать свою музыку. Хотя сейчас на лейбле Showtek издают только свой материал, в ближайшем будущем они планируют работать и с другими артистами.

2007 стал звёздным годом в истории проекта. Вышел их первый альбом Today Is Tomorrow, содержащий 39 треков.

Дискография

Синглы 
 Showtek — Controller (2001)
 Showtek — Save The Day / Bassment (2001)
 Showtek — Seid Ihr Bereid (2003)
 Showtek — Choruz (2004)
 Showtek — Save The Day Again (2004)
 Showtek — Brain Crackin' (2005)
 Deepack vs. Showtek — Rockin' Steady (2005)
 Showtek vs. Gizmo — 3 The Hard Way / Bangin' (2006)
 Showtek — Puta Madre (2006)
 Showtek — The Colour Of The Harder Styles (2006)
 Showtek — Born 4 Thiz / Raver (2007)
 Showtek — FTS (2007)
 Showtek Featuring MC DV8 — Shout Out (2007)
 Showtek — Today Is Tomorrow — Album Sampler 001 (2007)
 Showtek — Today Is Tomorrow — Album Sampler 002 (2007)
 Showtek — We Live For The Music (2008)
 Deepack vs. Showtek — Skitzo (2008)
 Showtek — Black 2008 (2008)
 Showtek — Raver (2008)
 Showtek — Early Sounds (2007)
 Showtek — Dust 2 Dust (2007)
 Showtek — Dominate (2007)
 Showtek — Partylover (2007)
 Showtek — Apologize (2008)
 Showtek — Light power (2009)
 Showtek — Here We Fuc*ing Go (2009)
 Showtek — We Speak Music (2009)
 Showtek — Freak (2009)
 Showtek — Fast Life (2009)
 Showtek — The F-Track (2009)
 Showtek — Faces feat Zushi (2009)
 Showtek — RockChild feat Mcdv8 (2009)
 Showtek — World is Mine (2009)
 Showtek — Freak feat Mc Stretch (2009)
 Showtek — We Speak Music (2009)
 Showtek — Electronic Stereo-Phonic feat Mcdv8 (2009)
 Showtek — Here We Fucking Go (2009)
 Showtek — Analogue Players in a Digital World (2009)
 Showtek — Generation Kick & Bass (2009)
 Showtek — Own The Night feat Mcdv8 (2009)
 Showtek — Dutchie feat Mc Stretch (2009)
 Showtek — Fast Life (2009)
 Showtek — Laa-Di-Fucking-Daa (2009)
 Showtek — My 303 (2009)
 Showtek — We live for the Music (Noise Controllers Rmx) (2009)
 Showtek — Analogue Players In A Digital World (2010)
 Showtek Feat. MC DV8 — Rockchild (2010)
 Showtek Feat. MC Stretch — Dutchie (2010)
 Showtek Feat. Zushi — Faces (2010)
 Tiesto & Showtek – Hell Yeah! (2012)
 Hardwell & Showtek – How We Do (2012)
 Showtek & Justin Prime – Cannonball (2012)
 Showtek & Bassjackers – Hey! (Original Mix) (2012)
 Showtek  – Slow Down (First Version) (2013)
 Showtek  – Slow Down (Original Mix) (2013)
 Showtek  – Crunk (First Version) (2013)
 Showtek  – Crunk (Original Mix) (2013)
 Showtek & Noisecontrollers  – Get Loose (Original Mix) (2013)
 Showtek & Noisecontrollers  – Get Loose (Tiesto Remix) (2013)
 Showtek feat. We Are Loud! & Sonny Wilson – Booyah (Original Mix) (2013)
Showtek – We Like To Party(Original Mix) (2014)

Ремиксы 
 Walt vs. Zero-Gi — Exciter / Contact — Exciter (Showtek Remix) (2001)
 DJ Duro — Again (Remixes) — Again (Showtek Remix) (2002)
 Desperation — Our Reservation (Showtek Remix) (2002)
 Desperation — Our Reservation (Part Two)(Showtek Remix) (2002)
 Methods Of Mayhem — F.Y.U.(Showtek Remix) (2003)
 DJ Duro — Just Begun (Showtek Remix) (2003)
 Walt — Wanna Fuck (Showtek Remix) (2003)
 Headliner — B.O.D.Y.P.U.M.P. (Showtek Remix) (2004)
 Trance Generators — Darkness Will Rule (Showtek Remix) (2004)
 Philippe Rochard Meets Nu-Pulse — The Survivors Of Hardstyle (Remixes) (Showtek Remix) (2004)
 DJ Jorn — This Is Your Brain (Showtek Remix) (2004)
 Charly Lownoise & Mental Theo — Wonderful Days 2.08 (Showtek Remix) (2007)
 Brennan Heart — Revival x (Showtek Remix)(2008)
 Zushi — La La Song (Showtek Remix) (2008)
 Donkey Rollers — No One Can Stop Us (Showtek Kwartjes Remix)
 Abyss & Judge — Hardstyle Revolution (Showtek Remix) (2009)
 Mr.Puta — Green Stuff (Showtek Remix)
 System F — Out Of The Blue (2010)(Showtek Remix)
 Walt and Feliz-Expansion (Showtek Remix)(2010)
 Eva Shaw – Space Jungle (Showtek Edit)

Альбомы 
 Showtek — Today Is Tomorrow (2007)
 Showtek — Dutch Master Works Presents Showtek 'We Live For The Music' (2008)
 Showtek — Analogue Players In A Digital World (2009)

Ссылки 
 Официальный сайт

Электронные музыкальные коллективы Нидерландов
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2001 году
Исполнители OWSLA
Музыкальные дуэты
Ремиксеры